Southern Railway Freight Depot steht für:

 Chattanooga Southern Railway Freight Depot 
 Columbus Southern Railway Freight Depot 

Siehe auch:
 Southern Railway Passenger Station
 Southern Railway Depot